
Termin -{COO}- ima više značenja.

 Kobalt(II) oksid, -{CoO}-
 Karboksilat, tip anjona